Гумберт () — мужское имя германского происхождения. Известные носители:

Имя 
 Гумберт I — граф Савойи (1032—1047/1051)
 Гумберт II — граф Савойи (1088—1103)
 Гумберт III — граф Савойи (1148—1189)
 Гумберт Романский — генеральный магистр ордена проповедников (1254—1263)
 Гумберт Сильва-Кандидский (между 1000 и 1015—1061) — архиепископ Сицилии и кардинал.

Фамилия 
 Гумберт, Альберт (1821–1877) – британский архитектор.
 Гумберт, Николас (род. 1958) — немецкий режиссёр документального кино.

См. также